

Берлі — місто, штат Айдахо
 Берлі — переписна місцевість, штат Вашингтон

Особи 
 Уго Берлі (ісп. Hugo Berly, 31 грудня 1941, Сантьяго — 24 грудня 2009) — чилійський футболіст.